Viool, een muziekinstrument
 Viooltje, een plantensoort
 Vioolklier (ook wel: viool, wolfsklier), een klier bij sommige kat- en hond-achtigen.